

Lausitz földrajzi név
(és ehhez kapcsolódó kifejezések)

 Lausitz történelmi régió Németország keleti és Lengyelország nyugati részén (szorb nyelvjárásokban Łužyca, Łužica, lengyel nyelven Łużyce, csehül Lužice, latinul Lusatia).
Alsó-Lausitz (Niederlausitz), Lausitz régió északnyugati fele, történelmileg Poroszország és Szászország, ma Németország Brandenburg és Szászország tartományai és Lengyelország területén
Felső-Lausitz (Oberlausitz), Lausitz régió delkeleti fele, történelmileg Szászország és Poroszország között, ma Németország Brandenburg tartománya és Lengyelország területén.
 Lausitzi tartománygrófok listája
 Lausitzi kultúra vagy luzsicai kultúra, bronzkori civilizáció Közép-Kelet-Európában
 Lausitzi-hegység vagy Luzsicei-hegység, Németország és Csehország határán

 Lausitz (Bad Liebenwerda): Bad Liebenwerda város része, Brandenburg tartomány Elba-Elster körzetében

Hasonló kifejezések
 Lužice, több település neve Csehországban
 Lausnitz: város Türingia Saale-Orla körzetében

Jegyzetek